

Patronyme 

 Heidi Lüdi (1947-), une alpiniste suisse ;
 Sanna Lüdi (1986-), une skieuse acrobatique suisse spécialisée dans les épreuves de skicross.

Prénom

Autre 
Ludi peut aussi désigner :
 ludi, un ensemble de jeux, pratiqués par les Étrusques souvent inspirés des pratiques attiques ou grecques, et repris ensuite par les Romains.

Voir aussi 
 Ludi magni ou ludi romani, les plus anciens jeux de la Rome antique
  (en français, Jeux d'Auguste), des jeux de la Rome antique
 Ludi Plebeii (en français, Jeux plébéiens), de très anciens jeux de la Rome antique